Breathing signifie respiration et peut désigner :

Musique 

 , chanson de Kate Bush, figurant sur l'album Never for Ever sorti le  ;
 , chanson de Nightingale, figurant sur l'album I sorti le  ;
 , chanson de Lifehouse, figurant sur l'album No Name Face sorti le  ;
 , chanson de Yellowcard, figurant sur l'album Ocean Avenue sorti le  ;
 , chanson de Bryan Rice, figurant sur l'album Another Piece of Me sorti le  ;
 , chanson de Jason Derulo, figurant sur l'album Future History sorti le  ;
 , chanson de Triptykon, figurant sur l'album Melana Chasmata sorti le .

Autres 

 , titre anglais de Nouveau Souffle (Atmen), film autrichien de Karl Markovics sorti le  à Cannes.